Абдирахман:

 Абдирахман, Абдихакем (род. 1977) — американский легкоатлет сомалийского происхождения, бегун на длинные дистанции, участник четырёх летних Олимпийских игр.
 Абдирахман Джама Барре (род. 1937) — сомалийский государственный и политический деятель, министр иностранных дел Сомалийской Демократической Республики.
 Абдирахман Фароле (род. 1945) — сомалийский политический деятель, президент самопровозглашённого автономного государства Пунтленд.